Лилльский метрополитен () — метрополитен города Лилль (Франция). Система действует с 1983 года и стала первой в мире, использующей технологию автоматического управления VAL. Использует поезда на шинном ходу. На всех станциях установлены платформенные раздвижные двери.

Линии 

В метрополитене 2 линии. Линия 1 на схемах окрашена в жёлтый, линия 2 — в красный цвет. Линия 1 имеет длину 13,5 км, из которых 8,5 км — подземный участок. На ней 18 станций. Линия 2 имеет длину 32 км, на ней 44 станции. Между линиями две пересадки, одна из них — Гар Лилль Фландрез — кросс-платформенная.

Инфраструктура 
На обеих линиях используются двухвагонные поезда общей длиной 26 м. Длины платформ на первой линии рассчитаны на один поезд, на второй линии — сразу на два поезда (52 м). Каждый поезд максимально вмещает 156 человек. Минимальный возможный интервал между поездами составляет 60 секунд. В обычное время интервалы 1,5 — 4 минуты, ранним утром и поздним вечером увеличиваются до 6 — 8 минут. Метро работает с 5:00 до 0:00. Билеты на метро общие с трамваем и автобусом.

Оплата проезда 
Стоимость проезда в метро Лилля составляет € 1.80, билет действителен в течение 60 минут с момента активации и может использоваться на других видах общественного транспорта. В продаже так же имеются проездные билеты на 24 часа стоимостью € 5,40, на 48 часов – € 9,60, на 72 часа – € 12,80, неделю – € 18,10. Кроме этого существуют месячные проездные - € 62,00, билеты на 10 поездок - € 15,40. Билеты можно приобрести в билетных автоматах на станциях метро и трамвайных остановках, в информационных киосках и у водителей автобусов.

Примечания

Ссылки 

 Метрополитен Лилля на urbanrail.net 
 Фотогалерея метрополитена Лилля на СТТС 
 Интерактивная карта метро Лилля

Линии метрополитена, построенные в 1983 году
Появились в 1983 году во Франции